Nikita Andrejevitj Trjamkin, ryska: Никита Андреевич Трямкин, född 30 augusti 1994, är en rysk professionell ishockeyback som spelar för Avtomobilist Jekaterinburg i Kontinental Hockey League (KHL). Han har tidigare spelat för Vancouver Canucks i National Hockey League (NHL) och på lägre nivå för Avto i Molodjozjnaja Chokkejnaja Liga (MHL).

Trjamkin draftades i tredje rundan i 2014 års draft av Vancouver Canucks som 66:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nikita Tryamkin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Nikita Tryamkin hockey statistics and profile at hockeydb.com
Nikita Tryamkin – Player profile at The Hockey News

Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Avtomobilist Jekaterinburg
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Personer från Jekaterinburg
Levande personer
Födda 1994
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft